Gali (district), een district in het noordwesten van Georgië, of
Gali (stad), een stad in Abchazië, een afgescheiden regio in Georgië.